Гла́зовский () — починок в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Шамардановского сельского поселения.

География 
Улицы починка:
 Глазовская

Население 
Численность постоянного населения починка составляет 19 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района